

Wydarzenia 

 Sargon II sprowadził pierwszą grupę kolonizatorów do Samarii
 Pierwsza wzmianka o „Krwawym Księżycu”, zjawisku całkowitego zaćmienia satelity Ziemi, zaobserwowanym po raz pierwszy w starożytnej Babilonii. Dla porównania: pierwsze zaćmienie słońca Chińczycy uwiecznili w kamiennych napisach już w 2800 r.p.n.e.